Heterosphaeriopsis är ett släkte av svampar. Heterosphaeriopsis ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Heterosphaeriopsis